Wil tot macht - grondbegrip uit de filosofie van Friedrich Nietzsche
 Der Wille zur Macht (boek) - compilatieboek over filosofie
 Xenosaga: Episode I: Der Wille zur Macht - computerspel